Pelocypris är ett släkte av kräftdjur. Pelocypris ingår i familjen Cyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Pelocypris